Mario Pani – architetto italiano
 Mario Pani – politico italiano
 Mario Pani – tiratore messicano